Saint-Donat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Donat, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Donat (kommun i Kanada, Québec, Bas-Saint-Laurent), 
 Saint-Donat (kommun i Kanada, Québec, Lanaudière), 

Robotskapade Kanadaförgreningar